Dārziņš ist der Familienname von:
 Emīls Dārziņš (1875–1910), lettischer Komponist
 Lauris Dārziņš (* 1985), lettischer Eishockeyspieler
 Volfgangs Dārziņš (1906–1962), lettischer Komponist